Смигельский — фамилия; имеет женскую форму Смигельская.
 Смигельский, Адам (1933—2008) — первый епископ Сосновеца с 25 марта 1992 года по 7 октября 2008 год, член монашеского ордена вербистов.
 Смигельский, Мартин (Мартин Смиглецкий; 1563—1618) — польский богослов и философ, известный в своё время полемист Великого княжества Литовского.
 Смигельский, Эрнст (также Смигельский-Атмер; 1881—1950)  — немецкий композитор, педагог, дирижёр, писатель.